Ю́рий Козло́в:
 
 Козлов, Юрий Вильямович (род. 1953) — русский советский писатель, главный редактор «Роман-газеты».
 Козлов, Юрий Маркович (1925—2002) — советский и российский правовед.
 Козлов, Юрий Павлович (род. 1935) — учёный-биофизик, ректор Иркутского государственного университета (1977―1989).
 Козлов, Юрий Петрович (род. 1971) — советский и белорусский футболист.
 Козлов, Юрий Сергеевич (род. 1991) — белорусский футболист.